Böttiger (Boettiger) är ett efternamn av tyskt ursprung som också förekommer i Sverige. Den 31 december 2014 var 46 personer med namnet Böttiger bosatta i Sverige. Antalet bärare av namnet i Tyskland har uppskattats till 696.
Liksom flera liknande namn syftar namnet på yrket tunnbindare.

Personer med efternamnet Böttiger
 Carl Wilhelm Böttiger (1807–1878), svensk litteraturhistoriker, lingvist och poet
 Gustaf Böttiger (1817–1887), svensk läkare och kommunalpolitiker
 Hjalmar Böttiger (1863–1934), svensk bankman
 John Böttiger (1853–1936), konsthistoriker, slottsarkivare och hovfunktionär 
 Karl August Böttiger (1760–1835), tysk arkeolog och skriftställare
 Karl Wilhelm Böttiger (1790–1862), tysk historiker
 Margareta Böttiger 1927-    ), Sveriges statsepidemiolog 1976–1993

Källor

Se även 
 Böttiger (släkt)
 Böttger
 Bödker
 Böttcher
 Bötticher

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken